Ангелис (Анджелис) — фамилия. Известные носители:

 Ангелис, Апостолос (род. 1993) — греческий лыжник и биатлонист, участник Олимпийских игр в Сочи.
 Анджелис, Стефано (1623—1697) — итальянский математик XVII века, ученик Кавальери.
 Ангелис, Максимилиан де (1889—1974) — австрийский, затем немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал артиллерии, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.
 Ангелис, Одиссеас (1912—1987) — греческий военный офицер, первый и последний вице-президент Греции.

См. также